L3 Technologies, een Amerikaans bedrijf
 Lijn 3 (metro van Barcelona)
 LZ 24 'L3', een type zeppelin
 een lagrangepunt